Носко́в (Носко́ва) — русская фамилия, образованная от свойства её носителя — выдающегося носа (величиной или формой).

Носков 

 
 Носков, Алексей Михайлович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Носков, Андрей Анатольевич (род. 1972) — российский актёр и режиссёр.
 Носков, Борис Алексеевич (1899—1970) — советский учёный-литейщик.
 Носков, Валерий Борисович (род. 1966) — советский и российский биатлонист.
 Носков, Виталий Николаевич (род. 1950) — русский писатель и журналист-военный корреспондент.
 
 Носков, Вячеслав Евгеньевич (род. 1996) — российский пловец в ластах.
 
 Носков, Григорий Матвеевич (1905—1945) — Герой Советского Союза.
 Носков, Дмитрий Григорьевич (1910—1974) — мастер доменного цеха, Герой Социалистического Труда.
 Носков, Егор Дмитриевич (род. 2003) — российский футболист.
 
 Носков, Игорь Александрович (род. 1955) — ректор Самарского государственного университета.
 Носков, Илья Анатольевич (род. 1977) — российский актёр.
 Носков, Константин Юрьевич (род. 1978) — российский государственный деятель.
 Носков, Лев Александрович (1903—1972) — советский архитектор, мостостроитель.
 
 
 
 
 Носков, Станислав Юрьевич (род. 1962) — советский и узбекистанский футболист.
 Носков, Фёдор Иванович (1842—1911) — предприниматель и общественный деятель.



См. также

Примечания